Akosua Adoma Owusu – regista ghanese
 Akwasi Owusu-Ansah – giocatore di football americano statunitense
 Andrew Owusu – ex triplista e lunghista ghanese
 Derek Owusu Boateng – ex calciatore ghanese
 Elisha Owusu – calciatore francese
 Joshua Owusu – ex lunghista e triplista ghanese
 Leeroy Owusu – calciatore olandese
 Leonard Owusu – calciatore ghanese
 Kwasi Owusu – calciatore ghanese
 Nana Owusu-Afriyie – velocista australiana
 Martin Owusu-Antwi – velocista ghanese
 Quincy Owusu-Abeyie – calciatore olandese naturalizzato ghanese
 Princeton Owusu-Ansah – ex calciatore ghanese
 Samuel Owusu – calciatore ghanese
 William Owusu – calciatore ghanese